HCL est un sigle qui peut signifier :
 Hardware Compatibility List, une liste éditée par un éditeur de logiciels et indiquant les compatibilités entre les matériels du marché et ses programmes ;
 Hockey Club de Limoges, le club de hockey sur glace de Limoges ;
 , un type de lampe utilisée comme source spectrale ou comme étalon de fréquence pour les lasers ;
 Hospices civils de Lyon, un centre hospitalier universitaire français ;
 HCL (où HCL signifie HashiCorp Configuration Language), un langage de configuration informatique 

HCL ou HCl peut faire référence à :
 Acidcloridrix, un espion de César dans l'album Astérix légionnaire ;
 chlorure d'hydrogène ;
 acide chlorhydrique, une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène (également notée HCl).

Notes et références 

Formule brute
Code